Solemyoida är en ordning av musslor. Solemyoida ingår i klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Solemyoida 10 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Solemyoida